Иван Затевахин: Затевахин, Иван Иванович (1901—1957) — советский военачальник, генерал-лейтенант.
 Затевахин, Иван Игоревич (род. 1959) — автор и ведущий программы «Диалоги о животных».